Toto je seznam obcí v departementu Lozère ve Francii, jichž je celkem 185:

Reference

Externí odkazy 
 

Obce v departementu Lozère
Lozère